Tyß bezeichnet

 Tis u Blatna, Gemeinde im Okres Plzeň-sever, Tschechien
 Tis u Luk, Wüstung in der Gemeinde Bražec, Okres Karlovy Vary, Tschechien
 Peregrinus Tyß, Protagonist in E.T.A. Hoffmanns märchenhafter Geschichte Meister Floh